Il singolare del Aegon Open Nottingham 2015 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2015.

Il torneo è tornato a disputarsi per la prima volta dal 2008. Denis Istomin ha vinto il titolo battendo in finale Sam Querrey per 7–61, 7–66.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricavuto un bye per il secondo turno.

  David Ferrer (secondo turno)
  Gilles Simon (quarti di finale)
  Feliciano López (terzo turno)
  Leonardo Mayer (quarti di finale)
  Pablo Cuevas (terzo turno)
  Viktor Troicki (secondo turno)
  Dominic Thiem (terzo turno)
  Adrian Mannarino (terzo turno)

 Juan Mónaco (secondo turno)
 Martin Kližan (secondo turno)
 Pablo Andújar (secondo turno)
 Sam Querrey (finale)
 Thomaz Bellucci (secondo turno)
 João Sousa (terzo turno)
 Andreas Seppi (secondo turno)
 Jiří Veselý (terzo turno)

Wildcard 

  Kyle Edmund (primo turno)
  Taylor Harry Fritz (secondo turno)

  James Ward (primo turno)
  Alexander Zverev (terzo turno)

Qualificati 

  Ruben Bemelmans (primo turno)
  Dudi Sela (secondo turno)

  Gō Soeda (primo turno)
  Miša Zverev (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Aegon Open Nottingham 2015
ATP World Tour 2015